Pankin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Dmitrijewitsch Pankin (* 1931), russischer Schriftsteller und ehemaliger Diplomat
 Nikolai Iwanowitsch Pankin (1949–2018), sowjetischer Schwimmer
 Stuart Pankin (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Panknin